Das Virginia Slims of California 1983 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 21. bis zum 27. Februar 1983 statt. Im 'deutschen Jahr' in Oakland siegten sowohl im Einzel als auch im Doppel deutsche Teilnehmerinnen: Bettina Bunge bezwang im Einzelfinale ihre Landsfrau Sylvia Hanika; im Doppel triumphierte Claudia Kohde-Kilsch an der Seite von Eva Pfaff.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Oakland